augurio fatto tradizionalmente in occasione del compleanno
Buon compleanno, singolo di Irene Grandi
Buon compleanno, brano musicale di Max Gazzè contenuto nell'album Sotto casa